Stenarella är ett släkte av steklar som beskrevs av Gyöö Viktor Szépligeti 1916. Stenarella ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Stenarella